Кристен Джой Торснесс (; ) — американская гребчиха, выступавшая за сборную США по академической гребле в 1980-х годах. Чемпионка летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, трёхкратная серебряная призёрка чемпионатов мира, победительница многих регат национального и международного значения.

Биография 
Кристен Торснесс родилась 10 марта 1960 года в Анкоридже, Аляска. Детство провела на Аляске.

Заниматься академической греблей начала во время учёбы в Висконсинском университете в Мадисоне, состояла в университетской гребной команде «Висконсин Баджерс» и достаточно успешно принимала участие в различных студенческих регатах. Признавалась лучшей гребчихой десятилетия Конференции Big Ten, была второй в списке лучших спортсменок десятилетия. Член спортивного зала славы Висконсинского университета.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в сезоне 1982 года, когда вошла в основной состав американской национальной сборной и побывала на чемпионате мира в Люцерне, откуда привезла награду серебряного достоинства, выигранную в зачёте распашных рулевых восьмёрок — в финале её команду обошёл только экипаж из Советского Союза.

В 1983 году на мировом первенстве в Дуйсбурге вновь стала серебряной призёркой в восьмёрках, снова уступив сборной СССР.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на домашних летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе — в составе экипажа, куда также вошли гребчихи Бетси Бирд, Кэрол Бауэр, Джинн Флэнаган, Кэри Грейвз, Кэти Килер, Холли Меткалф, Кристин Норелиус и Ширил О’Стин, обошла всех своих соперниц в восьмёрках, в том числе почти на секунду превзошла ближайших преследовательниц из Румынии, и тем самым завоевала золотую олимпийскую медаль.

После лос-анджелесской Олимпиады Торснесс осталась в гребной команде США на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1986 году она выступила на чемпионате мира в Ноттингеме, где заняла четвёртое место в программе восьмёрок.

В 1987 году на мировом первенстве в Копенгагене добавила в послужной список ещё одну серебряную награду, полученную в восьмёрках — в финале была побеждена румынской командой.

Торснесс готовилась к Олимпийским играм 1988 года в Сеуле, однако сюда её взяли лишь как запасную спортсменку, и её участие здесь не потребовалось.

Впоследствии окончила школу юриспруденции и работала юристом в Нью-Йорке. При этом оставалась в гребле как спортивный функционер, состояла в совете директоров Федерации гребного спорта США, участвовала в соревнованиях по гребле в качестве судьи. Позже перешла на преподавательскую работу.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Кристен Торснесс — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне